Алексей Карташов:
 Карташов, Алексей Александрович (1924—1943) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Карташов, Алексей Михайлович (род. 1962) — советский, российский спортсмен и тренер по современному пятиборью.